Rali da Catalunha, também designado Rallye de la Costa Daurada, é uma das etapas do Campeonato Mundial de Rali (WRC). Decorre em piso de asfalto perto da cidade de Salou. Decorria anteriormente perto da cidade de Costa Brava.

Vencedores desde 1991

Vencedores Múltiplos

(¹) O rali de 1994 contou pontos apenas para a Taça do Mundo FIA de 2-litros.

Ligações externas 
 
 

Rali da Catalunha
Catalunha